La Supercoupe du Portugal 2008 () est la  trentième édition de la Supercoupe du Portugal, épreuve qui oppose le champion du Portugal au vainqueur de la Coupe du Portugal. Disputée le  au Stade de l'Algarve de Faro devant  spectateurs, la rencontre est remportée par le Sporting CP aux dépens du FC Porto sur le score de 2-0.

Feuille de match

Voir aussi 
 Championnat du Portugal de football 2007-2008
 Coupe du Portugal de football 2007-2008

Notes et références

Liens externes 
  Portugal - Liste des vainqueurs de la Supercoupe sur www.rsssf.com

2008
Sport à Faro
Face-à-face perdu par le FC Porto
Face-à-face du Sporting Clube de Portugal
Football au Portugal en 2008
Football en août 2008